KBP steht für:

 Maßeinheit für 1000 Basenpaare in der Genetik
 Konstruktionsbüro für Gerätebau, russischer Waffenentwickler
 Flughafen Kiew-Boryspil (IATA-Code)

kbp steht für:
 Kabiyé (ISO-639-3-Code), Sprache der westafrikanischen Kabiyé
 Kilobasenpaare, 1000 Basenpaare

KBP